Martensdale peut faire référence à :

 Martensdale, une ville, du comté de Warren en Iowa, aux États-Unis.
 , une ancienne communauté du comté de Kern en Californie.

Homonymie de toponyme